Мон-Рок () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 23 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 122 осіб у працездатному віці (15-64 років) 84 були активні, 38 — неактивні (показник активності 68,9%, у 1999 році було 62,4%). З 84 активних працювало 79 осіб (44 чоловіки та 35 жінок), безробітних було 5 (2 чоловіки та 3 жінки). Серед 38 неактивних 6 осіб було учнями чи студентами, 22 — пенсіонерами, 10 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 87 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 189,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мон-Рок на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мон-Рок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн